Периколи () — фамилия.
 Периколи, Леа (род. 1935) — итальянская теннисистка.
 Периколи, Эмилио (1928—2013) — итальянский певец.

См. также 
 Перикола (значения)